Ȱ, ȱ (O с точкой сверху и макроном) — буква расширенной латиницы. Используется в ливском языке для передачи долгого неогублённого гласного заднего ряда средне-верхнего подъёма , в то время как краткий звук  обозначается буквой Ȯ.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки

Примечания